La ligne de Strasbourg à Appenweier est une ligne de chemin de fer de France et d'Allemagne. Elle relie la gare de Strasbourg-Ville à la ligne de Mannheim à Bâle (« Rheintalbahn ») en gare d'Appenweier.

La partie française appartient à SNCF Réseau et constitue la ligne n°142 000 du réseau ferré national sous le nom de ligne de Strasbourg-Ville à Strasbourg-Port-du-Rhin. La partie allemande appartient à DB Netz et porte le numéro 4 260 en tant que ligne d'Appenweier à Kehl.

Elle est l'une des deux lignes ferroviaires reliant l'Alsace au Bade-Wurtemberg, l'autre étant la ligne Mulhouse - Müllheim. La ligne de Haguenau à Rœschwoog et frontière est aujourd'hui inexploitée tandis que le pont sur le Rhin de la ligne Colmar - Fribourg a été détruit durant la Seconde Guerre mondiale.

La ligne d’Appenweier à la frontière française est mise en service le  1861 par les Chemins de fer de l'État de Bade, tandis que la ligne Strasbourg - Kehl est ouverte le  par la Compagnie des chemins de fer de l'Est.

À partir d'Appenweier, le trajet se poursuit en direction d'Offenbourg (et Bâle) ou de Mannheim (et Francfort-sur-le-Main).

Articles connexes 
 Réseau express métropolitain européen (REME)

Ligne de chemin de fer transfrontalière